ICN est un sigle qui peut signifier :
 Informatique et création numérique, une des options au lycée en France ;
 ICN Business School (où ICN signifie Institut commercial de Nancy), une école de commerce de Nancy en France ;
 InterCity-Neigezug (en français, Intercity pendulaire), l'ancienne catégorie de train des chemins de fer fédéraux suisses ;
  ;
 Institut des comptes nationaux, en Belgique ;
 Instituut collectie Nederland, aux Pays-Bas ;

ICN est un code qui peut signifier :
 Aéroport international d'Incheon, l'aéroport de Séoul, en Corée du Sud, selon le code AITA des aéroports.

Édition
 Imprimerie ICN, implantée à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)

Code IATA des aéroports